

Nombre Máximo 

El nombre Máximo (del latín Maximus "El Más Grande"), es un nombre romano usado en países con habla latina que hace referencia al poder y la superioridad, por ese motivo era utilizado por muchos emperadores de la época.

Antropónimos 
Personajes de la antigüedad romana:
 Cayo Julio Vero Máximo (216-238), emperador romano, hijo de Maximino el Tracio.
 Magno Clemente Máximo (340-388), emperador que luchó contra Valentiniano II y Teodosio I.
 Paulo Fabio Máximo (), caballero romano.
 Petronio Máximo (396-455), emperador romano, sucesor de Valentiniano III.
 Quinto Fabio Máximo (275 a. C.-203 a. C.), político y militar romano.
 Máximo de Hispania, usurpador del Imperio romano (409-411)

Otros:
 Máximo V, patriarca de Constantinopla.
 Máximo Blanco, héroe militar costarricense. 
 Máximo Cajal.
 Máximo Chambónez, personaje de ficción.
 Máximo Fernández Alvarado, político costarricense.
 Máximo González, jugador argentino de tenis.
 Máximo Gómez, militar dominicano.
 Máximo Gorki, escritor ruso.
 Máximo Kirchner, político y diputado argentino.
 Máximo Marcelo Torcuato de Alvear, político y presidente argentino.
 Máximo Laguna y Villanueva ingeniero de montes, botánico y entomólogo español.
 Máximo Mena, obrero argentino cuyo asesinato fue detonante del cordobazo en 1969.
 Máximo Palacio, escritor en lengua aragonesa.
 Máximo Paz, gobernador de Buenos Aires entre 1887 y 1890.
 Maximus Planudes, embajador y matemático del .
 Máximo San Juan, dibujante español.
 Máximo San Román, ingeniero y político peruano
 Máximo Santos, político y militar uruguayo.
 Máximo Tajes, político y militar uruguayo.

Religiosos cristianos:
 Máximo de Alejandría
 Máximo el Confesor, San Máximo, también conocido como Máximo el Teólogo y Máximo de Constantinopla. (c. 580 - 13 de agosto de 662), monje, teólogo y erudito cristiano, considerado padre de la Iglesia
 Máximo de Turín
 Máximo de Zaragoza, obispo visigodo de Zaragoza (592-619).
 Manuel Máximo Alberti, sacerdote argentino.
 Máximo de Oviedo, sacerdote fundador de la ciudad española de Oviedo.

Localidades 
 Máximo Gómez (Cuba)
 Máximo Paz (Buenos Aires)
 Máximo Paz (Santa Fe)

Matemática 
 Máximo de una función
 Elemento máximo y mínimo
 Máximo común divisor
 Funciones máximo y mínimo

Informática 
 Tamaño Máximo de Segmento, Elemento máximo y mínimo.
 Máximo, servicio de reporting de IBM.
 Máximo, Neobanco en Perú

Otros 
 Circo Máximo, lugar de espectáculos de la antigua Roma.
 Edicto sobre Precios Máximos, durante el Imperio romano.
 Ley del máximum general, durante la Revolución francesa.
 Máximo Pontífice o Pontifex Maximus, cargo religioso, primero romano y después católico.

Nombres latinos
Nombres masculinos